Ви́ктор По́стников:
 Постников, Виктор Валерьевич (род. 1992) — российский хоккеист.
 Постников, Виктор Гаврилович (1897—1957) — советский живописец, график.
 Постников, Виктор Иванович (1924—1998) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.